Skrót AAAA może oznaczać:
 protokół AAAA – stosowany w bezpieczeństwie komputerowym protokół "authentication, authorization, accounting and auditing".
 bateria AAAA
 Associated Actors and Artistes of America
 American Association of Advertising Agencies